

Тшемешно — місто в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Тшемешно — гміна в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Тшемешно — село в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства